1. Fußball-Bundesliga 1989-90 var den 27. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev FC Bayern München.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1989
Fodbold i 1990